Inzá kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Inzá (ort), Cauca, 
 Inzá (kommun), Cauca,